Betty (diminutivo en inglés de los nombres Elizabeth y Bethany) puede referirse a las siguientes mujeres:

 Betty Boo (n.1970), cantante y rapera inglesa.
 Betty Missiego (n.1938), cantante española y peruana.
 Betty Monroe (n.1978), actriz y modelo mexicana.
 Betty (actriz porno), actriz porno alemana.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes personajes ficticios:

 Betty Mármol, personaje de Los Picapiedra.
 Betty, la fea, personaje principal de la telenovela colombiana Betty, la fea.
 Ugly Betty, protagonista de la adaptación estadounidense de la telenovela colombiana anterior.
 Betty Boop, personaje de dibujos animados.
 Betty B-O-5, personaje de Alejandra Bogue que se describe como una actriz, bailarina, cantante y compositora.

También, en música, puede referirse a:
 Betty (álbum), álbum de la banda musical de metal, Helmet.
 Betty (banda), banda musical de Nueva York.
 Betty (musical), musical británico.
 «Betty» (canción), canción de la cantante estadounidense Taylor Swift.

Además, puede hacer referencia a:

 Mitsubishi G4M («Betty» en código aliado), un bombardero medio japonés usado en la Segunda Guerra Mundial.